etnolekt śląski – spokrewniony z językiem ogólnopolskim dialekt śląski języka polskiego (zob. dialekty języka polskiego)

 dialekt śląski języka niemieckiego – jeden z dialektów środkowoniemieckich (wschodniośrodkowoniemieckich)